Fridrich II. Sicilský (1272 , Barcelona – 25. června 1337) byl král sicilský.

Narodil se jako nejmladší syn aragonského a sicilského krále Petra III. a Konstancie, dcery Manfréda Sicilského z dynastie Hohenštaufů. Roku 1302 jeho bratr Jakub podepsal s neapolským králem Karlem tzv. smlouvu z Caltabellotta díky níž Fridrich získal vládu nad Sicílií. Zároveň bylo domluven sňatek s Eleonorou z Anjou. Fridrich s chotí počal zřejmě osm legitimních dětí a minimálně dalších pět levobočků se Sibylou ze Sormella. Zemřel roku 1337 a byl pohřben v katedrále v Catanii. Dante Alighieri jej ve své Božské komedii umístil do Očistce.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Genealogie

Barcelonská dynastie
Aragonští infanti
Sicilští regenti
Sicilští králové
Trubadúři
Katoličtí panovníci
Lidé exkomunikovaní římskokatolickou církví
Narození v roce 1272
Narození v Barceloně
Úmrtí v roce 1337
Úmrtí 25. června
Úmrtí na Sicílii
Pohřbení v katedrále v Catanii
Muži